HBV est un sigle qui peut désigner :
 Hepatitis B virus (en français, virus de l'hépatite B) ;
 Hepatitis B vaccine, (en français, vaccin contre l'hépatite B) ;
  (où HBV signifie Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning), une simulation informatique utilisée pour analyser les rejets des rivières et la pollution de l'eau.